In 1896/97 werd het tweede Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. SC Germania 1887 verlengde zijn titel. Hamburg Association trok zich na de heenronde terug omdat ze niet genoeg spelers meer konden opstellen. Na dit seizoen werd de club Borgfelder FC opgeheven.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona

Duits competitievoetbal 1896/97